Міжнародний аеропорт Ататюрк
 Аеропорт Стамбул-Сабіха Гекчен
 Аеропорт Стамбул